Ivan Petrovics Ivanov-Vano (Moszkva, 1900. február 8. – Moszkva, 1987. március 25.), szovjet animációsfilm-rendező, forgatókönyvíró, képzőművész; a szovjet animációs filmezés egyik atyja. A Szovjetunió Népművésze díj kitüntetettje (1985).

Filmjei 
: (a filmek közül nem egy valakivel társszerzőségben készült)

 Китай в огне  (1925) (Kína tűzben)
 Каток (1927)
 Сенька-африканец (1927)
 Похождения Мюнхгаузена (1928) (Münhausen báró kalandjai)
 Блэк энд Уайт  (1932) (Black and white)
 Сказка о царе Дурондае (1934)
 Стрекоза и муравей (1935) (A tücsök és a hangya)
 Котофей Котофеич (1937)
 Журнал политсатиры 1. (1938)
 Лгунишка  (1938)
 Три мушкетёра (1938) (A három testőr)
 Мойдодыр (1939 и 1954)
 Ивась  (1940)
 Журнал политсатиры 2. (1944)
 Краденое солнце (1944)
 Зимняя сказка (1945) (Téli rege)
 Конёк-Горбунок (1947 и 1975)
 Гуси-лебеди (1949)
 Чужой голос (1949)
 Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях (1951)
 Снегурочка (1952)
 Лесной концерт (1953)
 Храбрый заяц (1955) (A bátor nyúl)
 Двенадцать месяцев (1956) (Tizenkét hónap)
 Песня о дружбе (1957) Dal a barátságról)
 В некотором царстве… (1958)
 Приключения Буратино (1959) (Buratino kalandjai)
 Летающий пролетарий (1962)
 Левша (1964) (A balkezes)
 Как один мужик двух генералов прокормил (1965)
 Поди туда — не знаю куда (1966)
 Легенда о злом великане (1968)
 Времена года (1969) (Négy évszak)
 Сеча при Керженце (1971) (A kerzsencei csata) — társrendező: Jurij Norstejn
 Аве Мария (1972)
 Волшебное озеро (1979)
 Сказка о царе Салтане (1984) (Mese Szaltán cárról)

További információk
„A kerzsencei csata” a YouTube-on

Jegyzetek 

1900-ban született személyek
1987-ben elhunyt személyek
Orosz filmrendezők
A Szovjetunió Kommunista Pártja tagjai